Според данни на НСИ населението на България към 7 септември 2021 г. е 6 519 789. Жените са 3 383 527 (51.9%), а мъжете 3 136 262 (48.1%), или на 1 000 жени се падат 927 мъже.

В периода между последните две преброявания населението на страната е намаляло с 844 781 души, или с 11.5%. Резултатите показват, че средногодишният темп на намаление на година се увеличава от 0.7 през периода 2001 - 2011 г. на 1.2 през периода 2011 - 2021 година.

https://nsi.bg/sites/default/files/files/pressreleases/Census2021_population.pdf

Под, във и над трудоспособна възраст 
Население под, във и над трудоспособна възраст през годините според данни на НСИ (към 31 декември 2009):

Население под, във и над трудоспособна възраст през годините според данни на НСИ (към 31 декември 2009, в %):

Средна възраст на населението 
Средна възраст на населението през годините според данни на НСИ:

Преброявания на населението 
Население по възраст според преброяванията на населението през годините (в %):

Вижте също 
 Население на България

Източници 

Население на България